Нореньга:

 Нореньга (приток Вожбалы) — река в России, протекает в Вологодской области, Архангельской области. 
 Нореньга (приток Калажмы) — река в Российской Федерации, протекает в Архангельской области.
 Нореньга (приток Мехреньги) — река в РФ, протекает в Архангельской области.

См. также 
 Большая (Верхняя) Нореньга — река в Вологодской области России, приток Сухоны. 
 Малая (Нижняя) Нореньга — река в Вологодской области России, приток Сухоны. 
 Норенга — река в России, протекает в Вологодской области